Ларионово — село в Кытмановском районе Алтайского края. Входит в состав Тягунского сельсовета.

География 
Расположено в северо-западной части района, на берегах реки Гремихи (правый приток Чумыша). Абсолютная высота — 174 метра над уровнем моря.

История 
Основано в 1746 году. В 1926 году в деревне Ларионовой имелось 182 хозяйства и проживало 940 человек (448 мужчин и 492 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Ларионовского сельсовета Чумышского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 61 %, немцы — 38 %.

Примечания 

Населённые пункты Кытмановского района